Küstrin war bis 1945 eine Stadt in der Mark Brandenburg. Durch die Grenzziehung nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt an der Oder geteilt:

 in Polen Kostrzyn nad Odrą (ehemals Küstrin-Neustadt)
 in Polen Küstrin-Altstadt (im Stadtgebiet von Kostrzyn nad Odrą; nach dem Krieg nicht wieder aufgebaut und heute unbewohnt)
 in Deutschland Küstrin-Kietz heute Ortsteil der Gemeinde Küstriner Vorland; seit Beginn 1954 Friedensfelde und ab Ende 1954 bis 1991 in Kietz umbenannt
 in Deutschland und Polen die ehem. Festung Küstrin